Union nationale des parachutistes, une association française regroupant d'anciens parachutistes militaires.
 United National Party, un parti politique au Sri Lanka.